Аргванинский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Гумбетовском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Аргвани.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Гумбетовского района
Сельские поселения Дагестана